De Pachycormiformes zijn een orde van uitgestorven straalvinnige beenvissen, dicht bij de oorsprong van de Teleostei. Ze leefden tussen het Vroeg-Jura en het Laat-Krijt (ongeveer 195 - 85 miljoen jaar geleden) en hun fossiele overblijfselen zijn gevonden op alle continenten, met uitzondering van Afrika en Antarctica.

Beschrijving 
De meeste pachycormiformes waren groot van formaat, en sommige (Leedsichthys) behoorden tot de grootste beenvissen ooit, met een lengte van tien tot vijftien meter. De pachicormiformes hadden meestal lange ledematen, met een massief lichaam en grote kaken; sommigen van hen ontwikkelden enorme koppen en brede monden voor een op plankton gebaseerd dieet, terwijl anderen evolueerden als grote roofdieren. Ze werden gekenmerkt door lange sikkelvormige borstvinnen, waarvan de stralen alleen in het laatste deel waren gesplitst, en verminderde bekkenvinnen, een premaxillair benig rostrum en schubben die nog steeds waren uitgerust met ganoïne zoals de archaïsche beenvissen van de paleonisciforme groep.

De supramaxilla was ook afwezig en het maxillaire bot was niet in contact met de operculaire reeks; de interoperculaire was aanwezig. Een van de kenmerken die de pachycormiformen definiëren, is de aanwezigheid van een rostrodermethmoïde bot dat het dak van de kaken vormde en dat de frontale botten posterieur raakte en de gepaarde premaxillae en nasale botten verdeelde, de afwezigheid van supraorbitale botten (de dorsale rand van de oogkas bestond uit van de dermosphenotic en de posterieure door ten minste negen rechthoekige infraorbitalia), het zeer grote dermopterotische bot dat het supratemporale sensorische kanaal omsloot.

Classificatie 
De orde Pachycormiformes werd benoemd in 1940 door Berg, maar op familieniveau was de Pachycormidae al in 1895 beschreven door Arthur Smith Woodward, om een groep grote niet-teleostide beenvissen te huisvesten, typisch voor het Europese Jura. Overblijfselen van pachycormiformes werden vervolgens gevonden in verschillende delen van de wereld: van Australië (Australopachycormus) tot Zuid-Amerika (Notodectes) tot Zuid-Azië (Neopachycormus), maar de meeste fossielen komen nog steeds uit de Jura-afzettingen van Europa, met talrijke geslachten en een opmerkelijke morfologische differentiatie.

De pachycormiformes hebben enkele intermediaire kenmerken tussen de meer archaïsche beenvissen, zoals de aanwezigheid van ganoïne op de schubben en de morfologie van de kaken, en de meer afgeleide (de teleostiden), zoals de sterk hydrodynamische vorm van het lichaam en sommige kenmerken van de schedel. Het is echter niet duidelijk wat de werkelijke verwantschap was met andere groepen vissen uit het Mesozoïcum, zoals de Aspidorhynchiformes en Ichthyodectiformes. Het lijkt erop dat de Pachycormiformes de basis vormden van de grote groep teleostiden, die de overgrote meerderheid van de huidige beenvissen omvat.

Evolutie 
De oudst bekende fossiele overblijfselen van pachicormiformes dateren uit het Vroeg-Jura, ongeveer 195 miljoen jaar geleden, maar sommige overblijfselen van twijfelachtige toeschrijving kunnen dateren uit het Trias, 15 miljoen jaar eerder.

In ieder geval zijn er al in het Vroeg-Jura, naast de meer basale vormen zoals Euthynotus, al meer gespecialiseerde dieren zoals Pachycormus, Saurostomus en Sauropsis, die over een paar miljoen jaar zullen leiden tot de twee hoofdgroepen van pachicormiformes: op aan de ene kant zullen ze ontwikkelen wat de grootste beenvis ooit zal worden (Leedsichthys, van het Engelse Midden-Jura, misschien wel vijftien meter lang) die zich voedde met enorme hoeveelheden plankton zoals de huidige walvissen; aan de andere kant zijn er roofzuchtige vormen, met een langwerpig rostrum (bijvoorbeeld Hypsocormus en Orthocormus), die op het hoogtepunt van hun evolutie in het Krijt een bizar voorbeeld zullen geven vergelijkbaar met de huidige zwaardvis (Protosphyraena). Reusachtige pachicormiformes gedijden ook in het Krijt met Rhinconichthys en Bonnerichthys, maar stierven tegen het einde van de periode uit. Er zijn geen pachycormiformen bekend in het Cenozoïcum.

Hieronder ziet u een cladogram uit het werk van Friedman en collega's (2010):

Paleo-ecologie 
Veel pachycormiformes waren snelle pelagische roofdieren, zoals Hypsocormus en Protosphyraena, terwijl anderen grote filtervissen waren, zoals Asthenocormus en Leedsichthys. Andere minder bekende vormen, zoals Ohmdenia, hadden misschien een gespecialiseerd voedingspatroon voor koppotigen. De pachicormiformes bezetten daarom verschillende ecologische niches tijdens het Mesozoïcum.

Bibliografie 
 Kear, B.P. 2007. First record of a pachycormid fish (Actinopterygii: Pachycormiformes) from the lower Cretaceous of Australia. Journal of Vertebrate Paleontology 27(4):1033-1038.
 Liston, J.J., 2008, A review of the characters of the edentulous pachycormiforms Leedsichthys, Asthenocormus and Martillichthys nov. gen., In: Mesozoic Fishes 4 Homology and Phylogeny, G. Arratia, H.-P. Schultze & M. V. H. Wilson (eds.): pp. 181–198, 10 figs., 1 tab. © 2008 by Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München, Germany – ISBN 978-3-89937-080-5
 Matt Friedman; Kenshu Shimada; Larry D. Martin; Michael J. Everhart; Jeff Liston; Anthony Maltese; Michael Triebold (2010). 100-million-year dynasty of giant planktivorous bony fishes in the Mesozoic seas.. Science 327 (5968): 990–993.
 M. Friedman. 2012. Parallel evolutionary trajectories underlie the origin of giant suspension-feeding whales and bony fish. Proceedings of the Royal Society B 279:944-951
 Friedman, M., Shimada, K., Everhart, M.J., Irwin, K.J., Grandstaff, B.S. and Stewart, J.D. 2013. Geographic and stratigraphic distribution of the Late Cretaceous suspension-feeding bony fish Bonnerichthys gladius (Teleostei, Pachycormiformes). Journal of Vertebrate Paleontology 33:35-47.
 Gouiric-Cavalli, S. and Cione, A. L. 2015. Notodectes is the first endemic pachycormiform genus (Osteichthyes, Actinopterygii, Pachycormiformes) in the Southern Hemisphere, J. Vertebr. Paleontol., 35, e933738, doi:10.1080/02724634.2014.933738.
 Bruce A. Schumacher; Kenshu Shimada; Jeff Liston; Anthony Maltese (2016). Highly specialized suspension-feeding bony fish Rhinconichthys (Actinopterygii: Pachycormiformes) from the mid-Cretaceous of the United States, England, and Japan. Cretaceous Research 61: 71–85.

Uitgestorven vissen
Straalvinnigen